Ludwigstraße 14 ist die Anschrift folgender Gebäude:

 Ludwigstraße 14 (Bad Kissingen)
 Ludwigstraße 14 (Iphofen)
 Ludwigstraße 14 (Mönchengladbach)
 Ludwigstraße 14 in München, siehe Bayerisches Hauptstaatsarchiv